

Persone 
Alberto Davoli – conduttore radiofonico italiano
Angelo Davoli – pittore e artista italiano
Brice Davoli – compositore francese
Daniela Davoli – cantante italiana
Gianni Davoli – cantante italiano
Giovanni Davoli – docente e politico italiano
Ninetto Davoli – attore italiano
Ottorino Davoli – pittore italiano
Renzo Davoli – accademico e hacker italiano

Altro 
Davoli – comune italiano della provincia di Catanzaro in Calabria
Torneo nazionale Rapallo Davoli – manifestazione canora radiotelevisiva italiana
Gabinetto delle stampe Angelo Davoli – alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia